Landesregierung und Stadtsenat Körner bezeichnet mehrere Regierungen Wiens:
 Landesregierung und Stadtsenat Körner I (1945/46)
 Landesregierung und Stadtsenat Körner II (1946 bis 1949)
 Landesregierung und Stadtsenat Körner III (1949 bis 1951)